Aspero (Peru), archeologische site in Peru
 Asperö, plaats en eiland aan de westkust van Zweden